JPX peut désigner :
 Japan Exchange Group (en français, Bourse de Tokyo) ;
 JPX, un constructeur automobile au Brésil.
 JPX, ( J.Buchoux, P.Verdin, X.Trochu ), un fabricant de pièces moto, moteurs ULM à Vibraye dans la Sarthe.